Ananta (अनन्त) es un término en sánscrito que significa ‘infinito’ (siendo an: partícula negativa, y anta: ‘final’) y hace referencia a varios artículos:

Hinduismo
 Ananta, uno de los nombres del dios hindú Visnú, ver Anexo:Los mil nombres de Visnú
 Ananta Shesha, serpiente divina sobre la que descansa Visnú.
 Templo Ananta Vasudeva, en Bhuvaneswar (estado indio de Orissa).

Además
 Anantapur, un distrito de Andhra Pradesh (India).
 Ananta Das Babaji (1927–), escritor, conferencista y religioso indio.